Паново — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена на южном берегу озера Глубокое, в 30 км к юго-востоку от города Опочка, примыкая к северо-востоку к волостному центру, деревне Глубокое.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 64 человека.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района